Högsta vinsten kan syfta på:

 Högsta vinsten (1915) – en svensk film från 1915
 Högsta vinsten (film, 1916) – en svensk film från 1916
 Högsta vinsten (1918) – en amerikansk film från 1918, originaltitel The Racing Strain
 Högsta vinsten (film, 1924) – en svensk film från 1924